FAR steht als Abkürzung für:

 Failure Analysis Request, Prozess oder Formular zum Melden von Fehlern zum Beispiel in Produkten
 Falschakzeptanzrate (auch False Acceptance Rate o. ä.), Begriff aus der Informatik
 FAR Manager, File and Archive, Dateimanager
 Fasci d’Azione Rivoluzionaria, Vorläufer der Partito Nazionale Fascista (Nationalen Faschistischen Partei) in Italien
 Federal Acquisition Regulation, einheitliches Beschaffungsregelwerk für US-amerikanische Behörden
 Federal Aviation Regulations, Verordnungen zur Luftfahrt in den USA
 Federation Action for the Republic, Partei im Tschad
 Feld-Artillerie-Regiment
 FAR 10, Feldartillerie-Regiment von Scharnhorst (1. Hannoversches) Nr. 10
 First Assessment Report, siehe Erster Sachstandsbericht des IPCC
 Floor Area Ratio, englisch für die Geschossflächenzahl, ein Maß der baulichen Nutzung, siehe Maß der baulichen Nutzung#Geschossflächenzahl (GFZ)
 Force d’action rapide, historischer Großverband der französischen Armee
 Forces Armées Royales, Streitkräfte Marokkos
 Forces Armées Rwandaises, Streitkräfte Ruandas
 Forum Africain pour la Reconstruction, Partei in Gabun
 Frankfurter Ausbildungsring, Berufsausbildungsverbund von Behörden und Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet
 Fridericus Augustus Rex (König Friedrich August), Monogramm folgender sächsischen Könige
 Friedrich August I. (Sachsen)
 Friedrich August II. (Sachsen)
 Friedrich August III. (Sachsen)
 Fuerzas Armadas Rebeldes, marxistisch-leninistische Guerillabewegung in Guatemala
 Fuerzas Armadas Revolucionarias, Revolutionäre Streitkräfte Kubas
 Fuerzas de Acción Rápida, die schnelle Eingreiftruppe des spanischen Militärs
 Fully Anechoic Room, ein vollständig mit Absorbern ausgekleideter Raum

Far steht für:

 Far (Band), amerikanische Emocore-Band
 Far Breton, bretonischer Backpflaumenkuchen
 Far (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln

Far ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Far (* 1972), panamaischer Ringer
 Eustache de Saint-Far (1746–1828), französischer Architekt und Stadtbaumeister
 Giannina Erfany-Far (* 1987), deutsche Schauspielerin
 María Far (* 1998), panamaische Schwimmerin

far steht für:

 englisch für „fern“

FAR in Software, Computer, Informatik:

 FAR HTML, ein Autorenwerkzeug zum Erstellen von Online-Hilfen von der australischen Software-Firma Helpware

Siehe auch:
 Fahr
 Vahr
 Farr
 Fare

Abkürzung